Lysergeenzuurdi-ethylamide, een synthetische hallucinogene drug
Pond sterling, Libra-Solidus-Denarius, de pre-decimale onderverdeling van onder andere het Britse pond
Local service district, een lokaal bestuursniveau in de Canadese provincies New Brunswick en Newfoundland en Labrador
LSD (muziek), een supergroep bestaande de Britse singer-songwriter Labrinth, de Australische zangeres Sia en de Amerikaanse dj Diplo